Iman (v arabštině „víra“) může označovat:

osoby
 Chanel Iman (* 1990) – americká modelka
 Iman (modelka) (* 1955) – somálsko-americká modelka a herečka

geografické pojmy
 Dalněrečensk – město v Rusku na řece Velká Ussurka, do roku 1972 nazývané Iman
 Velká Ussurka – řeka v Rusku, do roku 1972 nazývaná Iman nebo Ima